Магрудер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1775—1822) — американский политик.
 Магрудер, Джон (1807—1871) — американский офицер, служивший за свою жизнь в армиях трёх стран.
 Магрудер, Джон Бови (1839—1863) — американский учитель, кадет Вирджинского военного института и полковник армии Конфедерации во время Гражданской войны в США.
  (род. 1977) — американский бейсболист.